Kauko est un patronyme et prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1929-2010), physicien finlandais
Kauko Hänninen (1930-2013), rameur finlandais
 (1924-1917), acteur de film finlandais
 (1918-2007), escrimeur finlandais
Kauko Karvonen (1895-1948), administrateur finlandais de hockey sur glace
Kauko Kauppinen (né en 1940), joueur finlandais de basket-ball
Kauko Mäkinen (né en 1927), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), coureur automobile finlandais
Kauko Nyström (1933-2009), athlète finlandais en saut à la perche
Kauko Pekuri (1912-1998), athlète finlandais en course de fond
 (1915-1999), historien et professeur finlandais
 (né en 1959), musicien et auteur finlandais
 (1928-2016), patineur de vitesse finlandais
Kauko Wahlsten (1923-2001), rameur finlandais

Prénom
Joni Kauko (né en 1990), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois